La nazionale di pallavolo maschile del Portogallo è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo del Portogallo ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Portogallo.

Rosa
Segue la rosa dei giocatori convocati per l'European Golden League 2022.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato europeo

Volleyball Nations League

World League

Volleyball Challenger Cup

European Golden League

Altri progetti

Collegamenti esterni